Molekulska formula -{C22H14}- se može odnositi na:

 Dibenz(a,h)antracen
 Dibenz(a,j)antracen
 Pentacen
 Picen